Nikt nie woła – powieść Józefa Hena, napisana w 1957, wydana w 1990
 Nikt nie woła – film w reżyserii Kazimierza Kutza z 1960, ekranizacja powieści
 Nikt nie woła – album Ryszarda Sygitowicza